Koninklijke Wuustwezel Football Club, kortweg K. Wuustwezel FC, is een Belgische voetbalclub uit Wuustwezel.

Geschiedenis 
Onder impuls van de gebroeders Verellen van de gelijknamige sigarenfabrikant werd de club in 1916 opgericht en sloot aan bij de KBVB met stamnummer 358. Vervolgens bleef ze geruime tijd actief in de provinciale reeksen. Halfweg de jaren 70 tot begin jaren 80 beleefde de club haar succesperiode. In 1975 speelde club kampioen in 2de provinciale en promoveerde. Het jaar daarop werd de club vicekampioen in de hoogste provinciale reeks en moesten ze enkel Cappellen FC voor zich dulden. Voor het eerst in haar geschiedenis stootte de club door naar de nationale reeksen. Het seizoen daarop trad de club aan in Bevordering B en slaagde erin onmiddellijk kampioen te spelen e te promoveren naar de Derde klasse. Aldaar slaagde Wuustwezel FC erin een gedeelde vijfde plaats te behalen met VV Overpelt Fabriek. Het daaropvolgende seizoen werd hetzelfde resultaat herhaalt, ditmaal werd de plaats in de eindranking gedeeld met FC Turnhout.

Vervolgens werkte de club verschillende seizoenen af in deze klasse, waarbij er telkens in de middenmoot werd geëindigd. In 1982 moest de club verhuizen van haar terreinen aan het Kattegat na onenigheid met de eigenaar. Het jaar daarop werd er gespeeld op de terrein in Brasschaat en later werd er verhuisd naar het Hagelkruis. Eveneens in het seizoen 1982-'83 werd de club kampioen in derde klasse en promoveerde ze naar de Tweede Klasse. Het seizoen daarop werd de neergang ingezet. In 2e klasse eindigde de club voorlaatste en enkel La Louvière deed het slechter. Tot 1987 handhaafde de club zich in Derde klasse en zakte vervolgens weg naar de Bevordering-reeksen. Na 2 seizoenen degradeerde de club opnieuw naar 1ste provinciale. In 2000 beleefde de club een kortstondige opleving en keerde ze terug naar de nationale reeksen waar ze na twee seizoenen in de middenmoot van 4de klasse er in 2003 in slaagde vierde te eindigen en de eindronde te spelen. Daarin werd KEG Gistel verslagen, maar werden ze zelf geklopt door derdeklasser Bocholter VV. Het jaar daarop werd de club voorlaatste en degradeerde zo na vier seizoenen opnieuw naar de provinciale reeksen.

In 2007 verhuisde de club naar haar oorspronkelijke locatie aan het Kattegat, nadat de terreinen waren aangekocht door de gemeente. In het seizoen 2007-'08 werd men op twee na laatste en dreigde opnieuw de degradatie. Doordat provinciegenoot Berchem Sport zich echter in de eindronde wist te handhaven in 4e klasse, moest Wuustwezel niet degraderen. Datzelfde jaar slaagde de club erin om de Beker van Antwerpen te winnen. In het seizoen 2012-'13 degradeerde Wuustwezel FC alsnog naar de 2de Provinciale, maar een jaar later slaagde men erin terug te keren naar Eerste Provinciale. In 2014 ten slotte werd de damesafdeling van Achterbroek VV overgenomen, het dameselftal is momenteel actief in Eerste klasse. 

De club heeft geel-blauw als kleuren.

Palmares 
 Kampioen Derde klasse: 1983
 Kampioen Vierde klasse B: 1977
 Kampioen Tweede provinciale: 1953, 1975, 1997, 2018
 Kampioen Derde provinciale: 1959, 1962, 1971
 Winnaar Beker van Antwerpen: 2008

Resultaten

Bekende (oud-)spelers 

 Djuric Ascencion

Externe link 
 Officiële website

Wuustwezel
Sport in Wuustwezel
Sportvereniging in Antwerpen (provincie)